«Денизлиспор» — турецкий профессиональный футбольный клуб из города Денизли. Основан 26 мая 1966 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Денизли Ататюрк», вмещающем более 18 тысяч зрителей. Главным достижением клуба является пятое место в турецкой Суперлиге в сезоне 2001—02, этот успех позволил клубу принять участие в розыгрыше Кубка УЕФА. Кроме футбола, в спортивном клубе «Денизлиспор» культивируются баскетбол, настольный теннис, шахматы, фигурное катание и спортивная гимнастика.

История

Сезоны по дивизионам 
 Суперлига (20): 1983–88, 1994–97, 1999–10, 2019–21.
 Первая лига (34): 1966–83, 1988–94, 1997–99, 2010–19, 2021-22.

Выступления в еврокубках 

 1R — первый раунд.
 2R — второй раунд.
 3R — третий раунд.
 1/8 — 1/8 финала.

Текущий состав 
По состоянию на 23 июля 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Известные тренеры 
  Фарук Хаджибегич

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Турции
Организации Денизли
ФК «Денизлиспор»